Capitola ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Capitola (Florida)
 Capitola (Kalifornien)
 Capitola (Maryland)